Gerhard Schewe ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Schewe (Romanist) (* 1930), deutscher Romanist 
 Gerhard Schewe (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1958), deutscher Wirtschaftswissenschaftler